Congreso (spanisch für „Kongress“) steht für:

die nationalen Parlamente vieler spanischsprachiger Staaten, siehe Kongress
im erweiterten Sinne für die Parlamentsgebäude jener Staaten
im Speziellen für folgende historische Ereignisse:
Congreso de Tucumán, 1816, Verabschiedung der Unabhängigkeit Argentiniens
Congreso de Cúcuta, 1821, führte zur Gründung Großkolumbiens
die spanische Isla del Congreso 
die U-Bahn-Stationen Congreso (U-Bahn-Station) und Congreso de Tucumán (U-Bahn-Station) in Buenos Aires
die Avenida Congreso, Straße in Buenos Aires
gelegentlich das Barrio Balvanera in Buenos Aires
Congreso (Band), chilenische Musikgruppe
El Congreso, Album von Congreso (1971)
Congreso (Album), Album von Congreso (1977)